Jeníkovice steht für:
 Jeníkovice (Meclov),  ein Gemeindeteil von Meclov (deutsch Metzling) im westböhmischen Okres Domažlice in Tschechien
 Jeníkovice u Choltic, eine Gemeinde im Okres Pardubice 
 Jeníkovice u Hradce Králové, eine Gemeinde im Okres Hradec Králové